

Ascendenza

Note

Collegamenti esterni